L19 ou L-19 est un sigle qui peut faire référence à :
 Cessna L-19, un avion d’observation américain ;
 HMS Haldon (L19), un torpilleur de la Royal Navy ;
 HMS L19, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres